Meester is een titel voor iemand die een hoog niveau van expertise heeft bereikt. Soms wordt iemand die nog bekwamer is, grootmeester genoemd. Men treft meesters in vele disciplines.

 Onderwijzer, een functie in het onderwijs. Een implicatie van meesterschap is dat de opgedane kennis of vaardigheid wordt overgedragen. Zo werd (en wordt) een leraar, met name op de basisscholen op het platteland, als 'meester' aangesproken. Zijn vrouwelijke equivalent (de 'juf') ontbeert die titel, maar heeft dezelfde functie
 Meester (gilde), een van de drie graden binnen het middeleeuwse gildesysteem van vakmensen
 Hieruit vloeit de titel Meester (in de beeldende kunst, in de audiovisuele kunst enz.). Dit is een academische titel van iemand die een volledige kunstopleiding heeft genoten aan een hogere kunstopleiding in Vlaanderen
 De titel Meester wordt in Nederland ook gevoerd door (het gilde van) Goud- en Zilversmeden; zij hebben ook een Meesterteken waarmee zij hun werkstukken of producten merken
 Master (graad), de graad behorende bij een voortgezette opleiding in het hoger onderwijs
 Meester in de rechten (mr.)  is de academische titel van iemand die een volledige rechtenopleiding (Nederlands recht) heeft afgerond aan een universiteit in Nederland
Machinist (treinbestuurder),  Meester (spoorwegen): 'Meester' is binnen de spoorwegen in Nederland een (aanspreek)titel voor een treinmachinist. (Dit komt van oudsher uit het feit dat de stoker van een stoomtrein werd opgeleid door de machinist, die voor hem dus 'de meester' was) 
 Meester (vrijmetselarij), de derde graad bij de vrijmetselarij, net zoals bij de gilden voorafgegaan door "leerling" en "gezel"
 Voorzittend meester 
 Grootmeester (vrijmetselarij), Grootmeester
 Meester (schaken) , titel in de schaaksport
 Grootmeester (schaken), titel in de schaaksport
 Meester (bdsm), de mannelijke dominante partner in een sadomasochistisch spel of -relatie
 Meester (rang), een rang in het Belgische leger
 Meester !, een televisiereeks
 "Meester", een aanspreektitel voor machinisten in de scheepvaart en bij het spoor
 Meester of 'grote meester', benaming voor de stichter of een groot persoon binnen een bepaalde religie
 Gebroeders Meester, een Nederlands filosofisch schrijversduo
 In schilderkunst en wetenschap is de meester een beoefenaar van uitzonderlijke kwaliteit. Anoniem gebleven kunstenaars worden vaak aangeduid met een noodnaam
 Badmeester, toezichthouder in een zwembad
 IJsmeester, de persoon die verantwoordelijk is voor de conditie van het ijs op een ijsbaan
 Saunameester, begeleidend persoon in een saunabedrijf.

Zie ook 
De Meester (doorverwijspagina)
Meesterwerk